Partito verde – partito politico organizzato sulla base dei principi della politica verde
 Partito Verde – partito del Brasile
 Partito Verde – partito della Colombia
 Partito Verde – partito dell'Irlanda
 Partito Verde dell'Irlanda del Nord – partito dell'Irlanda del Nord
 Verdi Ecologisti – partito della Grecia
 Europa Verde – partito dell'Italia
 Equo – partito della Spagna
 Europa Ecologia I Verdi – partito della Francia
 Ecolo – partito del Belgio
 Verdi – partito del Belgio
 Partito Verde di Lettonia – partito della Lettonia
 Partito dei Verdi di Lituania – partito della Lituania
 Verdi Estoni – partito della Lituania
 Partito Ambientalista I Verdi – partito della Svezia
 Partito Ambientalista I Verdi – partito della Norvegia
 Alleanza 90/I Verdi – partito della Germania
 I Verdi – partito dell'Austria
 I Verdi – partito del Lussemburgo
 Verdi Svizzeri – partito della Svizzera
 Verdi Australiani – partito dell'Australia
 Partito Verde della Nuova Zelanda – partito della Nuova Zelanda
 Partito Verde – partito del Libano
 Partito Verde – partito della Polonia
 Partito Verde – partito della Romania
 Verdi di Serbia – partito della Serbia
 Partito Verde del Canada – partito del Canada
 Partito Verde di Bulgaria – partito della Bulgaria
 Partito Verde di Inghilterra e Galles – partito di Inghilterra e Galles
 Partito Verde Europeo – partito dell'Europa
 Partito Verde Scozzese – partito della Scozia
 Partito Verde degli Stati Uniti – partito degli Stati Uniti

Pagine correlate 
Partito dei Verdi